Відомі носії 

Сергій Капков:
 Капков Сергій Олександрович (. 1975) — російський політик, глава департаменту культури Москви, депутат Держдуми IV і V скликань.
 Капков Сергій Володимирович (. 1972) — російський журналіст, кінознавець, теле-і радіоведучий, сценарист і режисер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок